Colobocentrotus atractus är en sjöborreart. Colobocentrotus atractus ingår i släktet Colobocentrotus och familjen Echinometridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
atractus